Jackson može značiti:

Osobe
 Andrew Jackson (1767. – 1845.), američki predsjednik
 Bobby Jackson (rođen 1973.), američki košarkaš
 Darnell Jackson (rođen 1985.), američki košarkaš
 Glenda Jackson (rođena 1936.), engleska glumica i političarka
 Jesse Jackson (rođen 1941.), američki aktivist
 Joshua Jackson (rođen 1978.), kanadsko-američki glumac
 Kim Jackson (rođena 1965.), irska pjevačica
 Mahalia Jackson (1911. – 1972.), američka pjevačica
 Michael Jackson (1958. – 2009.), američki pjevač, kantautor i plesač
 Peter Jackson (rođen 1961.), novozelandski redatelj
 Phil Jackson (rođen 1945.), američki košarkaš i trener
 Phil Jackson Ibarguen Sanchez (rođen 1985.), kolumbijski nogometaš
 Philip Jackson (rođen 1948.), engleski glumac
 Rachel Robards Jackson (1767. – 1828.), žena Andrewa Jacksona
 Samuel L. Jackson (rođen 1948.), američki glumac
 Stephen Jackson (rođen 1978.), američki košarkaš
 Thomas Jonathan Jackson (1824. – 1863.), američki general Konfederacije u vrijeme Američkog građanskog rata
 Jackson Pollock (1912. – 1956.), američki slikar

Izmišljeni likovi
 Daniel Jackson, lik iz znanstveno fantastičnog filma Zvjezdana vrata i TV serije Zvjezdana vrata SG-1

Mjesta
 Jackson, Kalifornija
 Jackson, Mississippi
 Jackson (Nebraska)